Грин, Эрик:

 Грин, Эрик (1878—1972) — английский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1908 года.
 Грин, Эрик (род. 1991) — американский баскетболист.